Deserta - um gênero de insetos
Cidade deserta
Ilha deserta - uma ilha desabitada
Desertor

Localidades

Ilha Deserta (Santa Catarina)

Ilhas Desertas

Vejat ambém
Deserto

Desambiguação